Lykkens Galoscher kan henvise til flere artikler:

 Lykkens Galoscher (film fra 1907)
 Lykkens Galoscher (film fra 1921)